

Особи 

Камарго або Камарґо або Камаргу () — прізвище, поширене в іспаномовних та португаломовних країнах. Відомі носії:
 Альберто Льєрас Камарґо — президент Колумбії
 Вільям де Камарго — бразильський футболіст
 Ебі Камаргу — бразильська акторка
 Жоел Камарго — бразильський футболіст
 Мігель Камарго — панамський футболіст

Топоніми

Камарго — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кантабрія

Камарго — місто, штат Кентуккі
 Камарго — місто, штат Оклахома
 Камарго — селище, штат Іллінойс